Бојан Балаж (Зрењанин, 5. јануара 2001) српски је фудбалер који тренутно наступа за панчевачки Железничар.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2001.
Спортисти из Зрењанина
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Железничара Панчево
Фудбалери Суперлиге Србије